Лупекин — русская фамилия; женская форма Лупекина.

 Известные носители

Лупекина 
 Лупекина, Надежда Андреевна  (более известна под фамилией Ермакова; род. 1953) — белорусский государственный деятель, председатель правления Национального банка.